Perings ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Perings (1930–2006), deutscher Mediziner und Prorektor der Ruhr-Universität Bochum
 Stefan Perings (* 1966), deutscher Kardiologe, Privatdozent und Herausgeber